Gislinge steht für:
 Gislinge (Holbæk Kommune), ein dänischer Ort in der Holbæk Kommune

Personen:
 Katrine Gislinge (* 1969), dänische Pianistin